In topografia, una triangolazione è una tecnica che permette di calcolare distanze fra punti sfruttando le proprietà dei triangoli.
 In matematica, una triangolazione è una tecnica per costruire e studiare molti spazi topologici.
 Nel gioco degli scacchi, la triangolazione è un tema usato nel finale di una partita.
 Nel gioco del calcio la triangolazione è un'azione per cui un giocatore passa la palla ad un altro e scatta in avanti per ricevere il suo immediato passaggio di risposta.